Люба Тушева Бичева, по мъж Икономова, е българска просветна деятелка от Македония.

Биография 
Родена е на 12 януари 1893 година в град Кукуш, който тогава е в Османската империя (днес Килкис, Гърция), в семейството на едрия земевладелец Туше (Петър) Бичев и жена му Магда (Магдилина) Станчева-Бичева, помощник-учителка.

Първоначално и прогимназиално образование получава в родния си град, а след това постъпва в Солунската българска девическа гимназия, която завършва през 1910 г. (випуск XIX).

През учебната 1910/1911 година започва работа в Кукуш като учителка в основното училище и преподавателка по рисуване в класното училище.

Омъжва се за Иван Икономов, също от Кукуш. Когато през Междусъюзническата война градът е опожарен, тя бяга със семейството си в София, България. През 1919 година, след завръщането на мъжа ѝ от пленничество, живеят в Горна Джумая и в София. След смъртта му, по време на Втората световна война работи като продавачка в манифактурен магазин (1942 – 1944), а по късно като книговодителка.

Люба Икономова умира на 31 август 1978 година.

Родословие

Източници 

Родени в Кукуш
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български просветни дейци от Македония
Български имигранти от Македония в София
Български имигранти от Македония в Благоевград